ook Paardenweide, weiland specifiek voor paarden
Veulenweide (Efteling)